Лига звёзд Катара 2010/2011 годов () — 39-й сезон чемпионата Катара по футболу. Чемпионский титул не смог защитить клуб «Аль-Гарафа». Сезон начался 13 сентября 2010 года и закончился 15 апреля 2011 года.

По итогам прошлого сезона во Второй дивизион вылетел «Аль-Шамал». Лигу пополнил клуб «Лехвия».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Чемпионат Катара на сайте soccerway.com
 Чемпионат Катара на сайте goalzz.com

2010/2011
Катар
Катар
Спорт в Катаре в 2010 году
Спорт в Катаре в 2011 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2010/2011